Asterocheres är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Boeck 1859. Asterocheres ingår i familjen Asterocheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Asterocheres